Macgregoria désigne soit

 Macgregoria De Vis, 1897, un genre d'oiseaux qui ne comprend qu'une seule espèce : le Méliphage de MacGregor (Macgregoria pulchra)
 Macgregoria, un genre de plantes de la famille des Celastraceae.